Jasieniec (Ermland-Mazurië)
 Jasieniec (gemeente)
 Jasieniec (powiat Grójecki)
 Jasieniec Iłżecki Górny